Vizcaya kan syfta på:

 Vizcaya – provins i Spanien, se Biscaya (provins)
 Vizcaya (djur) – insektssläkte

Se även
 Biscaya